Kobbel har flere betydninger:

 kobbel – en flok dyr, herunder ulvekobbel.
 et indhegnet jordstykke, som afvekslende anvendes til sæd, høslæt 
 kæder eller remme, der forbinder hestens seletøj med forenden af stangen 
 sammenbundne dyr – for eksempel et kobbel heste

For efternavnet på flere danske musikere se Koppel